Kompetence může označovat:
 v běžné řeči znamená nejčastěji předpoklady či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci.
 kompetence – z vnějšku svěřená oprávnění
 kompetentnost – vnitřní schopnost
 kompetence (osobní rozvoj) – představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce
 kompetence (právo) – ve veřejné správě (podle vymezení v ústavním a veřejném právu) znamená souhrn svěřených pravomocí a povinností určitého orgánu nebo úředníka a výměr jeho působnosti. Viz též
 kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.
 kompetence (biologie) – v biologii kompetence znamená schopnost buněk přijímat DNA zvenčí
 kompetence (lingvistika) – jazyková kompetence (na rozdíl od performance) je schopnost používat určitý jazyk
 kompetence (pedagogika) – schopnost znalosti a vědomosti také používat
 klíčové kompetence – vědomosti, dovednosti a schopnosti získané v průběhu vzdělávání

Reference

Související články 
 Jurisdikce 
 Příslušnost
 Působnost

Externí odkazy